Постельс — фамилия:

 Постельс, Александр Филиппович (1801—1871) — русский естествоиспытатель.
 Постельс, Карл Филиппович (1803—1854) — генерал-майор, Георгиевский кавалер (подполковник; № 6276; 11 декабря 1840).
 
 Постельс, Эмилий Павлович (Филиппович) (1795—1851) —  полковник, командир Нижегородского драгунского полка, Георгиевский кавалер (подполковник; № 5750; 1 декабря 1838).